L'équipe de baseball des Phillies de Philadelphie est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1883. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1883-2010)

Saison régulière 
 129 saisons de Ligue majeure : 9135 victoires pour 10232 défaites (0,472)
 11 titres de Division : 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1993, 2007, 2008, 2009, 2010
 4 titres de Ligue : 1915, 1950, 2008, 2009

Séries éliminatoires 
 4 participations en Série de division : 11 victoires pour 8 défaites (0,579), 3 séries gagnées : 2008, 2009, 2010
 9 participations en Série de championnat : 22 victoires pour 20 défaites (0,550), 5 séries gagnées : 1980, 1983, 1993, 2008, 2009
 7 participations en Série mondiale : 14 victoires pour 23 défaites (0,378), 2 séries gagnées : 1980, 2008
 Bilan en séries éliminatoires : 42 victoires pour 47 défaites (0,424)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Philadelphia Phillies sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Philadelphia Phillies sur Baseball-Reference.com

Philadelphia Phillies